Er zijn meerdere personen met de naam Jannes Wolters:

Een volkszanger uit Emmen, zie Jannes
Een voormalig voetballer van onder meer FC Emmen, zie Jannes Wolters (voetballer)